Kultura
 Olive – brytyjska grupa muzyczna
 Olive – amerykański film z 2011 roku
 Olive – wiersz angielskiego poety Algernona Charlesa Swinburne’a

 Geografia
 Olive – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Ulster
 Olive (ang. Olive Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Madison
 Olive (ang. Olive Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Elkhart
 Olive (ang. Olive Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie St. Joseph
 Olive (ang. Olive Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Clinton
 Olive (ang. Olive Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Decatur
 Olive (ang. Olive Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Clinton
 Olive (ang. Olive Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Ottawa
 Olive (ang. Olive Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Butler
 Olive (ang. Olive Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Ulster
 Olive (ang. Olive Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Meigs
 Olive (ang. Olive Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Noble